896 км, 896-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 896 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога (Саратовская область). Код 625588.
 896 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 298157.